Михаи́л Панфи́лов:
 Панфилов, Михаил Михайлович (1915—1979) — сержант, Герой Советского Союза.
 Панфилов, Михаил Панфилович (1913—1994) — организатор советской промышленности, директор ЛОМО, дважды Герой Социалистического Труда.